La bataille de Lexington peut désigner :
 La première partie des batailles de Lexington et Concord (1775, Massachusetts) lors de la guerre d'indépendance des États-Unis ;
 La Première bataille de Lexington (1861, Missouri), lors de la guerre de Sécession ;
 La Seconde bataille de Lexington (1864, Missouri), lors de la guerre de Sécession.